«Indiana Jones’ Greatest Adventures» — видеоигра в жанре платформера 1994 года, выпущенная для игровой системы Super Nintendo Entertainment System. Игра является адаптацией трилогии о приключения Индианы Джонс — фильмов «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» (1981), «Индиана Джонс и храм судьбы» (1984) и «Индиана Джонс и последний крестовый поход» (1989). Разработчиком выступила компания «Factor 5», издатель — «JVC Musical Industries, Inc». Игровые уровни соединены между собой вставками с текстами, пересказывающими события фильмов. Выпуск был приурочен к выходу игры «Super Star Wars: Return of the Jedi», также разработанной «JVC» и «LucasArts» в том же стиле, что и игровая трилогия «Super Star Wars».

Игровой процесс 
Игрок управляет Инди на уровнях, основанных на событиях фильмов. Основной способ атаки — использование хлыста, кроме того, Инди может напрыгивать на врагов и подкатываться к ним, сбивая с ног. Иногда игрок может найти оружие с неограниченным количеством патронов, иногда игрок находит гранаты. Также хлыст может использоваться в качестве сподручного средства для перепрыгивания через пропасти. Также игра разбавлена другими типами геймплея, такими, как управление самолётом, управление вагонеткой и плотом, при спуске по горной реке. Игра разбита на 28 уровней и геймплеем похожа на трилогию «Super Star Wars».

Согласно обзорам, самые трудные уровни — уровни у справлением плотом и вагонеткой в сценах из второго фильма. Также стычка на дирижабле из третьего фильма, когда игрок должен избегать ловушек и врагов. Если игрок не пройдёт этап, то он вынужден начинать весь уровень сначала. Также на некоторых уровнях при потере всех жизней игрок также начинает уровень сначала.

Уровни

Часть 1: В поисках потерянного ковчега 
 Пещера
 Пещера. Гигантский волун
 Непал
 Бар Мэрион
 Улицы Каира
 Погоня за повозкой
 Улицы ночного Каира
 Пустыня
 Усыпальница
 Побег из усыпальницы
 Лагерь нацистов
 Открытый ковчег

Часть 2: Храм судьбы 
 Ресторан «Оби-Ван»
 Улицы Шанхая
 Поездка в горах на шлюпке
 Дворец Панкот
 Дворцовые пещеры
 Шахты
 Поездка в вагонетке
 Столкновение на подвесном мосту

Часть 3: Последний крестовый поход 
 Катакомбы в Венеции
 Замок в Зальцбурге
 Спасение из замка
 Дирижабль
 Полёт на кукурузнике
 На пути в Александретту
 Храм в «Каньоне Полумесяца»
 Битва с Донованом

Адаптации 
Версия для «Sega Mega Drive» и «Genesis» была готова к середине лета 1995, а её обзор состоялся в журнале «Electronic Gaming Monthly» (номер #73 за август 1995), а также обозревался в «GamePro» (выпуск #73 за август 1995, получив оценку 3.5 из 5.0). Кроме того, немецкий журнал «Gamers» оценил игру на 2 балла, альтернативой отметки «B» в ноябрьском выпуске за 1995 год. Как бы там ни было, как и многие другие трилогии для «Genesis» к концу существования компании, игра так и не была выпущена на этой платформе.

Игра была переиздана для Wii «Virtual Console» 16 ноября 2009 года, а также в PAL-регионе 23 апреля 2010 года для «800 Nintendo Points».

Реакция 
Игра получила довольно позитивные отзывы от критиков и поклонников. Журнал «Famicom Tsūshin» оценил версию игры для «Super Famicom» на 25 баллов из 40. Ресурс «AllGame» оценил простой, но эффективный геймплей, а также управление и верность исходному материалу. Графика и музыка игры также были высоко оценены — большая часть музыки была основана на композициях Джона Уилльямса. Основная критика была в адрес того, что музыка была использована однообразно. Многие сцены (такие как погоня в грузовике из «Искателей», а также погоня на лодках и мотоцикле из «Последнего крестового похода», а также вступительная сцена из фильма) не были использованы в игре. Кроме того, режим «Выбирай осторожно» из других игр по третьему фильму также не была использована.

Примечания

Ссылки 
 «Indiana Jones’ Greatest Adventures» на сайте Game FAQs

Игры об Индиане Джонсе
Компьютерные игры 1994 года
Компьютерные игры, разработанные Factor 5
Компьютерные игры, разработанные LucasArts